Кристиан Бехарано Бенитес (; род. 25 июля 1981, Чиуауа, Мексика) — мексиканский боксёр, призёр Олимпийских игр 2000 года и Панамериканских игр 1999 года.

Сидней 2000 
 Поражение Джильберд Крунве (Ботсвана) 17-5
 Поражение Георгий Линдю (Румыния) 14-11
 Поражение Алмазбек Раимкулов (Кыргызстан) 14-12
 Победа Андрей Котельнук (Украина) 14-22

Профессионал 
Через год после Олимпийских играх 2000 года дебютировал в профессиональном боксе.
Провёл 15 боев и все выиграл

Ссылки 
 

Боксёры Мексики
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года